Australië (continent), continent dat ten zuidoosten van Azië ligt
 Australië (land), federale staat op het continent Australië

Zie ook 
 Australië van A tot Z, lijst van op Wikipedia aanwezige artikelen die betrekking hebben op Australië.